

Persone 
 Alberto Bica – calciatore uruguaiano
 Álvaro Damián Navarro Bica – calciatore uruguaiano
 Avondios Bica – arcivescovo rumeno
 Carlos Bica – musicista portoghese
 Sergio Bica – calciatore uruguaiano
 Bica – soprannome di Marcus Di Giuseppe, calciatore brasiliano

Altro 
 Bica – villaggio che costituisce parte del comune di Mănăstireni, nella Transilvania, in Romania
 Bica – bevanda portoghese

Pagine correlate 
 Bika